Tippeligaen 2015 var den 71:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien vanns av Rosenborg BK. Regerande mästare inför säsongen var Molde FK.

Lag och Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Anmärkningslista

2015 i Norge
Fotbollssäsongen 2015
2015